Bernhard Sabel – psicologo tedesco
 Valeria Sabel – attrice italiana
 Virgilio Sabel – regista cinematografico e sceneggiatore italiano